Vilémov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Vilémov, Gemeinde im Okres Chomutov
Vilémov u Golčova Jeníkova, Městys im Okres Havlíčkův Brod
Vilémov u Šluknova, Gemeinde im Okres Děčín
Vilémov u Litovle, Gemeinde im Okres Olomouc
Vilémov, Ortsteil von Humpolec, Okres Pelhřimov
Vilémov, Ortsteil von Rozhraní, Okres Svitavy
Vilémov, Ortsteil von Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily
Vilémov, Wüstung auf den Fluren von Kvilda, Okres Prachatice